Zucchero filato – particolare forma in cui si può presentare lo zucchero
 Zucchero filato (Rain, Rain, Go Away) – racconto di Isaac Asimov del 1959
 Zucchero filato – album di Donatella Moretti del 2000
 Zucchero filato – singolo di Gazzelle del 2017